Chusainowo – wieś w Rosji, w rejonie dawlekanowskim
 Chusainowo – wieś w Rosji, w rejonie beloretskim
 Chusainowo – wieś w Rosji, w rejonie abzelilowskim